UCI Europa Touren 2013  er den 9. sæson af UCI Europe Tour.

Eksterne henvisninger 

 http://www.ucieuropetour.com/ 

Cykelløb i 2013